Zum Römer steht für folgende Bauwerke:

 Haus zum Römer (Römer) in Frankfurt am Main
 Gasthof „Zum Römer“ in Radebeul